TIN steht als Abkürzung für:

 Teilnehmer-Identifikationsnummer, wird im Bereich des Mobilfunks verwendet
 Steuer-Identifikationsnummer, von engl. Tax Identification Number
 Taxpayer Identification Number, amerikanisches Steuersystem
 Tire Identification Number, eine vom amerikanischen Verkehrsministerium verlangte Kennzeichnung von Fahrzeugreifen, siehe DOT-Nummer
 Triangulated Irregular Network, siehe Unregelmäßiges Dreiecksnetz
 Touristische InformationsNorm des Deutschen Tourismusverband e.V. (DTV)
 Testikuläre intraepitheliale Neoplasie
 Trader Identification Number, Nummer des Zollbeteiligten im New Computerized Transit System
 trans*, inter*, nichtbinär (zuweilen auch TIN* geschrieben)

Tin ist:

 der koptische Name der ägyptischen Stadt Girga
 die englische Bezeichnung für das chemische Element Zinn
 die Bezeichnung einer Begrenzung an der Stirnwand eines Squash-Spielfeldes

Tin bezeichnet:

 Tin (Newsreader), ein Newsreader-Programm
 Tin (Vorname), einen männlichen kroatischen Vornamen

Tin ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Tin (* 1976), US-amerikanischer Komponist
 Ida Tin (* 1979), dänische Unternehmerin und Schriftstellerin
 Louis-Georges Tin  (* 1974), französischer Autor und Aktivist für LGBT-Rechte
 Saya Tin (1894–1950), birmanischer Musiker und Komponist
 Tin Pei Ling (* 1983), singapurische Politikerin

TiN ist:

 die chemische Summenformel für Titannitrid, ein keramisches Material sehr großer Härte und Korrosionsbeständigkeit

Tin ist ein Bestandteil folgender Namen:

 Tin-Akoff, ein afrikanischer Ort
 Tin Cup, eine US-amerikanische Filmkomödie
 Tin Whistle, eine aus Irland stammende Flöte
 Tin kuan yin, ein halbfermentierter Tee (Oolong) aus China
 Tin Machine, eine Rockband mit David Bowie
 Tin Pan Alley, die Straße der Musikverlage New Yorks

TIN